Виролайнен ( — «эстонец») — фамилия финского происхождения. Известные носители:

 Виролайнен, Вольдемар Матвеевич (1901—1983) — железнодорожник, генерал-директор тяги 3-го ранга.
 Виролайнен, Дарья Леонидовна (род. 1989) — российская биатлонистка.
 Виролайнен, Йоханнес (1914—2000) — финский политик, премьер-министр Финляндии (1964—1966).
 Виролайнен, Любовь Ивановна (род. 1941) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
 Виролайнен, Мария Наумовна (род. 1954) — российский литературовед, профессор СПбГУ, член-корреспондент РАН (2019).
 Виролайнен, Павел Матвеевич (1938—2014) — советский и российский тренер по лыжным гонкам.
 Виролайнен, Роман Эрикович (род. 1981) — российский и белорусский лыжник.